Comunità Emmaus ima više značenja:
 Comunità Emmaus, Arezzo
 Comunità Emmaus, Bergamo